Marco Giunio Silano, pretore e poi luogotenente di Publio Cornelio Scipione Africano in Spagna;
Marco Giunio Silano, console nel 109 a.C.;
Marco Giunio Silano, pretore nel 77 a.C., proconsole in Asia nel 76 a.C.;
Marco Giunio Silano, console nel 25 a.C.;
Marco Giunio Silano, console nel 15 d.C.;
Marco Giunio Silano Torquato, console nel 19 d.C.;
Marco Giunio Silano Torquato, console nel 46 d.C..